

Itapiranga est une municipalité de l'État d'Amazonas, où auraient lieu les Apparitions d'Itapiranga.
 Itapiranga est une municipalité de l'État de Santa Catarina.